Zil bezeichnet:
 Zil (Instrument), ein türkisches Schlaginstrument

ZIL bezeichnet:
 Sawod imeni Lichatschowa, einen russischen Fahrzeughersteller, der hauptsächlich Lastkraftwagen produzierte
 Zork Implementation Language, eine Programmiersprache für die Z-machine

Siehe auch:
 Ziel (Begriffsklärung)
 Ziehl
 Zihl
 Zill

ZIL